Unter Lernumgebung versteht man

 die Summe aller Faktoren, die das Lernen beeinflussen (siehe auch Unterrichtskontext).
 eine elektronische Lernplattform.